Korfanty est un nom de famille d'origine polonaise partagé par plusieurs personnalités :
 Myriam Borg-Korfanty (née en 1978), handballeuse française.
 Wojciech Korfanty (1873-1939), militant nationaliste, journaliste et homme politique polonais.